Kornman ist der Familienname folgender Personen:
 Eugene Kornman (1897–1978), US-amerikanischer Fotograf
 Mary Kornman (1915–1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Mildred Kornman (1925–2022), amerikanische Schauspielerin

Kornman steht für
 Kornman (Colorado), Ort im Prowers County, Colorado, Vereinigte Staaten 

Siehe auch:
 Kornmann, Begriffsklärung